Кубок Футбольної ліги 2019–2020 — 60-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Турнір також відомий як Carabao Cup, в честь головного спонсора турніру, Carabao Energy Drink. Змагання проводиться за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул втретє поспіль здобув Манчестер Сіті.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2019

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 вересня 2019

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 2019

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2019

|}

1/4 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 2019

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|7/29 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|8/28 січня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2019–2020
2019 у футболі
2020 у футболі
2019 в англійському спорті
2020 в англійському спорті